Manuel António può riferirsi a:
Manuel António, (1946-vivente) ex calciatore portoghese.
Manuel António, (1988-vivente) mezzofondista angolano.
Manuel José Miego António, (2000-vivente) canoista angolano.